«Суперна́чо» () — спортивная комедия-драма 2006 года, снятая режиссером Джаредом Хесс по сценарию Джареда и Джеруши Хесс и Майка Уайта. Джек Блэк сыграл роль Игнасио, католического монаха и фаната луча либре, который тайно подрабатывает лучадором, чтобы заработать деньги для детского дома, где он днем работает поваром, зная, что его коллеги-монахи будут смотреть на его карьеру свысока и изгонят его, если узнают об этом.

Фильм основан на истории Фрай Тормента, реально существовавшего мексиканского католического священника, который в течение 23 лет выступал в качестве лучадора в маске и участвовал в соревнованиях, чтобы поддержать детский дом, которым он руководил.

Сюжет 
Начо — сирота, с детства живущий в монастыре и мечтающий о карьере рестлера. Прошли года, он всё ещё в монастыре, готовит еду для нового поколения сирот, но мечты выйти на ринг его не оставили. Однажды после конфликта с одним из монахов Начо решает в корне изменить свою жизнь. Он предложил худому парню, который как-то раз украл у него чипсы, стать партнёрами и сразиться в кулачном поединке. После непродолжительных тренировок они впервые вышли на ринг и проиграли, но за то, что они понравились публике, их стали приглашать на бои. Полученные деньги тратились на сирот и личные подарки. Они продолжали участвовать в боях, но всегда проигрывали. Скелетто рассказал, что знает одного цыгана, который пьёт орлиные яйца и это придаёт ему орлиную силу. Вскарабкавшись на скалу, Начо выпил яйцо, но это не помогло ему в следующем бою. В конце концов они проникают на праздник к Рамзесу, чтобы предложить сеньору Рамону драться у него в манеже. Тот ответил, что если кто-то из них выиграет на следующей неделе в групповом поединке, то он сможет сразиться с самим Рамзесом. Начо в монастыре нечаянно поджег свою рясу и все увидели, что он боец реслинга. Он говорит, что сегодня у него важный бой и выигранные деньги (10000) он собирается потратить на сирот. В отборочном турнире Начо почти удаётся одержать победу над всеми соперниками, но оставшегося не смог одолеть. Вернувшись в монастырь и увидев, что его вещи собраны, он уходит куда глаза глядят. Скелетто, найдя Начо, сообщает ему, что другой боец заболел (не без помощи первого) и теперь Начо должен биться с Рамзесом. Начавшийся неудачно поединок Начо удалось переломить, когда он увидел, что на бой пришли сестра Инкарнасьон вместе с сиротами. В конце поединка он даже обретает силу орла, и в невероятном прыжке добивает Рамзеса.

В ролях 
 Джек Блэк — Игнасио/Начо, повар из монастыря мечтающий стать лучадором.
 Ана де ла Регера — Инкарнасьон
 Эктор Хименес — Скелетто
 Дариус Роуз — Чанчо
 Эдуардо Гомес — Чуй
 Карла Хименес — Кандида
 Мойзес Ариас — Хуан Пабло
 Петер Стормаре — Император
 Сесар Гонсалес — Рамзес

Отзывы 
На сайте Rotten Tomatoes из 162 рецензии положительных 64. Известный американский кинокритик Роджер Эберт написал в своей рецензии — «Нужно постараться, чтобы сделать не смешную комедию с Джеком Блэком. Но им это удалось»

Кассовые сборы 
Премьера картины состоялась в США 16 июня 2006 года. В первый уик-энд фильм собрал 28,3 млн долларов и занял 2 место, уступив мультфильму «Тачки» от Диснея. Всего Суперначо собрал 99,3 млн$, из них за пределами США всего 19 млн$. Премьера в России состоялась 7 сентября, и за всё время кинотеатры положили в копилку 230 тыс.$. Также в США было продано dvd на 26 млн$.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы США 2006 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 2006 года
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы о реслинге
Фильмы Джареда Хесса
Фильмы по сценариям Майка Уайта